Druga hrvatska malonogometna liga za sezonu 2019./20. Liga se sastojala od tri skupine "Istok", "Jug" i "Zapad", te su sudjelovala 33 kluba. Prvaci skupina potom igraju kvalifikacije za 1. HMNL.  
Kao posljedica pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj, u ožujku je došlo do prekida odigravanja nogometnih i malo nogometnih natjecanja u Hrvatskoj  
6. svibnja 2020. Hrvatski nogometni savez je donio odluku o konačnom prekidu natjecanja za 2. HMNL, te za 2. HNL i sve ostale nogometne niže lige, te se njihov trenutni poredak uzima kao konačan.
 
  
Tri prvaka skupina 2. HMNL su u srpnju 2020. igrali kvalifikacije za plasman u 1. HMNL.

Ljestvice i rezultati

Istok 
Liga prekinuta nakon 16 od predviđena 22 kola. 

Ljestvica

 Izvori:  
 crofutsal.com, 2. HMNL - Istok   
 hns-cff.hr, 2. HMNL - Istok  
 hns-cff.hr, "Glasnik" br. 16  
 MNK "Vinkovci"  
 crofutsal.com, 16. kolo (završno)  

Rezultatska križaljka

 Izvori:

Jug 
Liga prekinuta nakon 18 od predviđena 22 kola. 

 Ljestvica  

 Izvori:  
 crofutsal.com, 2. HMNL - Jug   
 hns-cff.hr, 2. HMNL - Jug  
 hns-cff.hr, "Glasnik" br. 18    
 crofutsal.com, 18. kolo (završno) 

Rezultatska križaaljka 

 Izvori:

Zapad 
Liga prekinuta nakon 14 od predviđenih 18 kola. 

 Ljestvica  

 Izvori: 
 crofutsal.com, 2. HMNL - Zapad   
 hns-cff.hr, 2. HMNL - Zapad  
 crofutsal.com, 14. kolo (završno)  

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Kvalifikacije za 1. HMNL 
Igrano od 3. do 7. srpnja 2020. u Zagrebu u dvorani "Sutinska vrela". 

 Ljestvica 

 Rezultati

Dodatne kvalifikacije  
Igrano u Solinu u dvorani "Bilankuša" 9. srpnja 2020.

Povezani članci 
 Druga hrvatska malonogometna liga 
 1. HMNL 2019./20. 
 Hrvatski malonogometni kup 2019./20. 
 Hrvatski malonogometni kup – regija Istok 2019./20. 
 Hrvatski malonogometni kup – regija Jug 2019./20. 
 Hrvatski malonogometni kup – regija Zapad 2019./20.

Vanjske poveznice 
 hns-cff.hr, Hrvatski nogometni savez  
 crofutsal.com

Izvori 
 

2019-20